ERP je zkratka, která může znamenat:

 Effective radiated power - česky efektivní vyzářený výkon, celkový výkon, který by bylo nutné vyzářit dipólovou anténou, aby bylo v daném směru dosaženo jisté intenzity záření – výkon vysílače
 Enterprise resource planning – česky plánování podnikových zdrojů, počítačový informační systém pro podniky a organizace
 European Recovery Program – česky Marshallův plán hospodářské pomoci Evropě
 Exposure and response prevention, česky expozice a zábrana reakci/rituálu, technika v rámci kognitivně-behaviorální léčby obsedantně-kompulzivní poruchy

Externí odkazy 
 

Zkratky